

Codici 
 SNY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Sidney (Nebraska), Stati Uniti

Altro 
 Sny (Сны) – film del 1993 diretto da Karen Georgievič Šachnazarov e Aleksandr Borodjanskij.